Перше Травня () — село в Драбовском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 151 человек. Почтовый индекс — 19821. Телефонный код — 4738.

Местный совет 
19821, Черкасская обл., Драбовский р-н, с. Бырловка, ул. Ленина, 17

Ссылки 
 Перше Травня на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Драбовского района